kD abreviatura de kilodalton o unitat de massa atòmica
 Demòcrata-Cristians (Finlàndia) (Kristillisdemokraatit, KD), partit polític finlandès creat el 1958 
 Demòcrata-Cristians (Suècia) (Kristdemokraterna, KD), partit polític suec d'ideologia democratacristiana fundat el 1964 
 Partit Constitucional Democràtic Rus (KD, Konstitucionno-demokraticeskaja Partija), partit polític rus fundat a principis del s. XX